Oweniidae är en familj av ringmaskar. Oweniidae ingår i ordningen Sabellida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oweniidae 49 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Oweniidae